ECS — акронім, може означати:

 Entity Component System — шаблон проектування.
 Elitegroup Computer Systems — тайванський виробник материнських плат, відеокарт й комп'ютерів.